Joaçaba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Joaçaba (ort), Santa Catarina, 
 Joaçaba (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar